Addis steht für:
 Addis (Louisiana), Ort im West Baton Rouge Parish, Vereinigte Staaten
 Addis Branch, Fluss im US-Bundesstaat South Carolina
 Addis Creek, Fluss im US-Bundesstaat Michigan
 Addis Run, Fluss im US-Bundesstaat West Virginia
 Bank of Addis, ein historisches Gebäude des NRHP im US-Bundesstaat Louisiana (NRHP-ID 92000038)

Personen:
 Bob Addis (* 1925), US-amerikanischer Baseballspieler der MLB
 John Mansfield Addis (1914–1983), britischer Botschafter
 Mabel Addis (1912–2004), amerikanische Schriftstellerin, Lehrerin und Spieledesignerin
 William Edward Addis (1844–1917), in Schottland geborener australischer Kleriker
 Yda Hillis Addis (1857–1902), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Addis Abeba